Rosson ist der Familienname folgender Personen:

 Harold Rosson (1895–1988), US-amerikanischer Kameramann
 William B. Rosson (1918–2004), US-amerikanischer Offizier, General der US-Army